Trasorka je otočić koji se nalazi u Jadranskom moru, istočno od južnog dijela otoka Lošinja.

Istočno od Trasorke se nalaze otoci Vele Orjule i Male Orjule.

Kvarnerski otoci